Франсуа Шабо, маркиз де Мирбо (, ум. 1599) — французский придворный, рыцарь орденов короля.

Биография 

Второй сын адмирала Франции Филиппа Шабо и Франсуазы де Лонгви. Граф де Шарни (с 1597), виконт де Люньи (по праву жены), барон де Шомон, де Шарру и де Фонтен-Франсез, сеньор де Брион (долгое время был известен под этим последним титулом).

Был придворным короля, знаменосцем роты жандармов герцога Омальского с 1558, затем капитаном 50 всадников, советником личного совета короля.

21 декабря 1585 пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

Служил в армиях Генриха III и Генриха IV. 1 апреля 1577 назначен лагерным маршалом для осад Ла-Шарите и Иссуара. 

По выходе в отставку уехал в свои владения и лишь изредка появлялся при дворе. По словам Пулена де Сент-Фуа, опала, которой был подвергнут его отец, отвратила Франсуа от желания сделать карьеру, и он не хотел ни должностей, ни отличий, и говорил, что «зависть, которая всегда следует за наградами, способна опозорить самого невинного человека».

В мае 1593 участвовал в конференции католических сеньоров, собранной Генрихом IV в Сюрене, где было объявлено о воссоединении короля с церковью. Подписал декларацию, гарантировавшую протестантам личную и имущественную безопасность, а также свободу вероисповедания.

В 1597, после смерти старшего брата Леонора Шабо де Шарни получил графство де Шарни.

Семья 

1-я жена: Франсуаза де Люньи, дочь и наследница виконта Жана де Люньи и Франсуазы де Полиньяк

Дочь:

 Катрин Шабо (ум. 1587), дама де Люньи. Муж (14.01.1579): , виконт де Таванн, маршал Лиги

2-я жена (25.12.1565): Катрин де Сийи (ум. после 1573), дочь Луи де Сийи, графа де Ла Рошгюйона, и Анны де Лаваль

Дети:

 Жак Шабо (ум. 1630), маркиз де Мирбо. Жена 1) (1574): Анна де Колиньи д’Андело, дочь Франсуа де Колиньи, сеньора д’Андело и Анны фон Зальм; 2) (1622): Антуанетта де Ломени (ум. 1638), дочь Антуана де Ломени, сеньора де Ла-Виль-о-Клер, и Анн д’Обург
 Анри Шабо, сеньор де Фонтен-Франсез. Был холост
 Леонор Шабо, сеньор де Брион. Жена: Диан де Мармье, дочь Клериадюса де Мармье и Рене де Понтарлье. Брак бездетный
 Франсуа Шабо, рыцарь Мальтийского ордена
 Шарль Шабо (ум. 29.12.1624), монах в аббатстве Сен-Бенинь в Дижоне, приор Фонтен-Франсез
 Шарль Шабо, сеньор де Шарру и де Витри. Жена (10.01.1590): Франсуаза Бернар де Монтессю (ум. 1659), дочь Андре Бернара де Монтессю и Катрин Фолькье
 Анна Шабо. Муж: Анри, барон де Фур

Примечания

Литература 

 Courcelles J.-B.-P. de. Dictionnaire historique et biographique des généraux Francais depuis le onzième siècle jusqu'en 1820. T. IV. — P., 1822, pp. 118—119
 , pp. 187—192
 , pp. 194—196
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. VI — P.: Claud Herissant, 1763, p. 24
 , pp. 62—63

Участники Религиозных войн: Католики
Генералы Франции
Франсуа